Tournament – tryb rozgrywki w grach komputerowych typu first-person shooter, w którym gracze walczą jeden na jednego w kilku rundach. Każdy walczy z każdym, za wygraną (osiągnięcie jako pierwszy ustalonej liczby fragów w danym pojedynku) otrzymuje się +1 punkt. Kto ma najwięcej punktów, wygrywa cały turniej.

W niektórych grach (jak Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy czy Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast) tryb ten nazywa się duel (ang. pojedynek). W grze Jedi Academy został także wprowadzony tryb power duel, gdzie walki odbywają się w trybie dwóch na jednego; gracz samotny jest nieco silniejszy od dwóch pozostałych (zazwyczaj posiada więcej punktów życia).

Sport elektroniczny
Terminologia gier komputerowych
Tryby rozgrywki w grach komputerowych